Жан Шарль Кокерель (; 2 декабря 1822, Амстердам —  12 апреля 1867, Сен-Дени, Реюньон) — французский судовой хирург, альголог и энтомолог.

Биография 
Собирал насекомых на островах Реюньон, Мартинике и Мадагаскаре и окрестных островах. Эти сборы были направлены в Национальный музей естественной истории. Некоторые из них после его смерти были описаны Леоном Файрмайером в работе Notes sur les Coléopteres recueillis par Charles Coquerel a Madagascar et sur les côtes d’Afrique (1869). Сам Кокерель стал при жизни автором нескольких книг и статей. В его честь были названы некоторые эндемики Мадагаскара: Coua coquereli (Grandidier, 1867), Propithecus coquereli (Milne-Edwards, 1867) и Mirza coquereli (Grandidier, 1867).

Примечания

Литература 
 Lhoste, J. 1987 Les entomologistes français. 1750—1950. INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Paris : 1-355 328
 Marseul, S. A. de 1889: Les Entomologistes et leurs Écrits. L’Abeille (5) 26(=2) 224—286 284—286, Schr.verz.
 Papavero, N. 1971: Essays on the history of Neotropical dipterology. São Paulo 194—195

Энтомологи Франции